Прем'єр (копальня) — копальня (рудник) і родовище алмазів у ПАР. 
 Прем'єр () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія, департамент Кот-д'Ор

 Розмовна форма посади прем'єр-міністр.